Les Habitants est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Les Habitants (Obitateli), film documentaire arménien réalisé par Artavazd Pelechian (1970)
 Les Habitants (De noorderlingen), film néerlandais réalisé par Alex van Warmerdam (1992)
 Les Habitants, film documentaire français réalisé par Raymond Depardon (2016)

Sculpture 
 Les Habitants, ensemble de six sculptures réalisées par Xavier Veilhan, installées en 2006 à la cité internationale de Lyon

Voir aussi